Tianzhong () – gmina miejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Tianzhong w 2016 roku liczyła 42 152 mieszkańców – 20 388 kobiet i 21 764 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 13 095, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,22 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua